Oriental Institute (Chicago), Verenigde Staten
 Oriental Institute (Woking), Verenigd Koninkrijk
 Pauselijk Oriëntaals Instituut, Rome, Italië
 Oriental Institute in Sarajevo, Bosnië-Herzegovina